

Парамоново — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Парамоново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Парамонов